Алагир:

 Алагир — город в России, административный центр Алагирского района Северной Осетии.
 Алагир (футбольный клуб) — российский футбольный клуб из одноимённого города.
 Алагирское общество, Алагир; см. Общества Осетии